Алекса́ндр Ви́кторович Смирно́в:
 Смирнов, Александр Викторович (в монашестве Сергий; 1883—1957) — архиерей Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Смирнов, Александр Викторович (род. 1984) — российский фигурист.